Вадбольский — русская фамилия.

Известные носители 
 Вадбольский, Александр Петрович (1806—1863) — русский декабрист.
 Вадбольский, Иван Михайлович (1781—1861) — русский генерал, князь, участник Наполеоновский войн.
 Вадбольский, Никита Матвеевич (1666—1731) — русский князь, строитель оружейного двора в Туле. 
 Вадбольский, Николай Петрович (1869—1945) — российский военачальник, генерал-лейтенант, участник Первой мировой, Русско-японской и Гражданской войн.
 Вадбольский, Пётр Алексеевич (1831—1885) — русский князь, благотворитель.

 Вадбольская, Варвара Алексеевна (1817—1868) — русская писательница и переводчица.